Il Capriano del Colle Trebbiano, noto anche come Capriano del Colle bianco, è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Brescia, sulle pendici del Monte Netto, tra Capriano del Colle e Poncarale.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli.
odore: delicato, gradevole, caratteristico.
sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno.

Storia

Abbinamenti consigliati 
Patate, carciofi, finocchi.

Produzione

Vini DOC della provincia di Brescia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano di Soave
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano